Hotanj
Hotanj Hutovski
Hotanj (brdo)
Hotanj (hrbat)